Francis Drake kan syfta på bland andra:

* Francis Drake (1540–1596), engelsk kapare och sjöhjälte
 Francis Drake, 1:e baronet (1588–1637), engelsk parlamentsledamot
 Francis Drake, 2:e baronet (1617–1662), engelsk parlamentsledamot
 Francis Drake, 3:e baronet (1642–1718), engelsk parlamentsledamot
 Francis Drake, 4:e baronet (1694–1740), engelsk parlamentsledamot
 Francis Henry Drake, 5:e baronet (1723–1794), engelsk parlamentsledamot
 Francis M. Drake (1830–1903), amerikansk politiker
 
 Francis William Drake (1724–1787), brittisk sjöofficer